Альмлеф () — знаменитая в XVIII-XIX веке шведская семья артистов. 

Старший Альмлеф Нильс Вильгельм, родился 24 марта 1799 года. Вместе с женою (рожденной Фикер, 1813—82) состоял при стокгольмской сцене и блистал громадным талантом в высших произведениях сценического искусства. Скончался 27 февраля 1875 года. 

Сын его Канут Альмлеф, родился 9 февраля 1829 года, замечательный комик, создавший немало и характерных ролей (напр. Гарпагона, Шейлока) и перевел для шведской сцены около 30 драм. Его жена Бетти (рожден. Деланд), родилась 14 ноября 1831 года, была тоже в числе светочей шведского драматического искусства. Умерла 1 апреля 1882 года.

Семейство Альмлеф весьма способствовало и возвышению в Швеции социального положения драматических артистов.

Источники 
 

Актёры Швеции